Звонкий альвеолярный аппроксимант — тип согласного звука, используемый в некоторых языках. Символ в Международном фонетическом алфавите, который представляет альвеолярные и постальвеолярные аппроксиманты, — это ⟨ɹ⟩, строчная буква r, повёрнутая на 180 градусов.

Распространённость 

Альвеолярные согласные
Аппроксиманты